Железня́к — может означать:

 Железняк или  — тип речного грузового судна вида коломенка.

Фамилия

А 
 Железняк, Александр Дмитриевич (род. 1966) — председатель правления ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (финансовая группа «Лайф»).
 Железняков, Анатолий Григорьевич (известен как Матрос Железняк; 1895—1919) — комендант Таврического дворца в 1918 году, закрывший первое и единственное заседание всероссийского Учредительного собрания.

В 
 Железняк, Виталий Игнатьевич (1937—2012) — председатель колхоза имени Ленина Гомельского района Гомельской области БССР, Герой Социалистического Труда (1986).

Г 
  (1939—2019) — украинский хореограф, Заслуженный деятель искусств Украины.

Л 
  (род. 1942) — генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (1993—1997).

М 
 Железняк, Максим Иевлевич (Зализняк; ок. 1740—после 1769) — главный предводитель гайдамаков в эпоху Колиивщины.
 Железняк, Михаил Николаевич (род. 1956) — российский учёный, специалист в области геокриологии, член-корреспондент РАН (2022).
 Железняк, Моисей Исаакович (1893—1945) — советский инженер, куратор секретной операции по организации вольфрамового производства в СССР.

Н

О 
 Железняк, Оксана Ивановна (Белякова; род. 1975) — российская легкоатлетка.
 Железняк, Олеся Владимировна (род. 1974) — российская актриса театра и кино, телеведущая.

С

Я 
 Железняк, Яков Ильич (род. 1941) — советский и украинский стрелок, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

Топоним 
 Железняк — посёлок, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия.
 Железняк — река в Смоленской области, приток Вихры.

Биология 
 Железняк () — малощетинковый кольчатый червь из семейства люмбрицидовых.

Минералы 
 Красный железняк (гематит)
 Бурый железняк (лимонит)
 Магнитный железняк (магнетит)

См. также 

 Железняк-1
 Железняк-2
  (значения)
  (значения)

Примечания